Municipio de Short Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Short Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de Short Creek (condado de Harrison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Harrison.